Додвелл () — фамилия. Известные носители:

 Додвелл, Генри (1641—1711) — английский церковный историк, англиканский богослов и духовный писатель.
 Додвелл, Эдвард (1767—1832) — ирландский путешественник, автор книг по археологии.